Anonymous kan syfta på:

 Anonymous (musikgrupp) – ett punkrockband
 Anonymous (grupp) – en internetgrupp (bland annat bestående av "hackers") 
 Anonymous (musikalbum) – ett album av Tomahawk
 Anonymous – en brittisk/tysk film från 2011 i regi av Roland Emmerich, se Anonym (film)

Se även
Anonymitet
Anonymus

Anonymitet